Greisch (luks. Gräisch) – wieś w zachodnim Luksemburgu, w gminie Septfontaines. Wieś zamieszkuje 210 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg